Папуш () — фамилия.
 Папуш, Александр Сергеевич (род. 1985) — украинский футболист.
 Папуш, Иван Агафонович (1924—2023) — украинский общественный деятель, краевед, директор Мариупольского музыкального училища.